

Мілладор — місто, штат Вісконсин
 Мілладор — селище, штат Вісконсин